Alan Brown peut désigner :
 Alan Brown (1919-2004), un pilote anglais de course automobile ;
 Alan Brown (1950-), un réalisateur et scénariste américain ;
 Alan Brown (1970-), un homme politique écossais et député du Parti national écossais (SNP).